Премия Святого Михаила () — итальянская премия в области академической музыки, присуждвшаяся триестским Концертным обществом в 1986—2005 гг. Названа именем Святого Михаила, поскольку общество было основано в 1969 году 29 сентября, в день, который в Италии празднуется как день этого святого.

Лауреаты

Ссылки 

 Страница Премии Святого Михаила на сайте Концертного общества (Триест)  

Академическая музыка в Италии
Премии в области академической музыки
Списки лауреатов премий
Премии Италии
Награды по алфавиту